Zabłudów est le nom :
 de la gmina de Zabłudów, dans le powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 de la ville de Zabłudów, chef-lieu de cette gmina